В семействе чернотелок (Tenebrionidae) выделяют следующие подсемейства:

Пыльцееды 
 Подсемейство Alleculinae = Alleculidae, Cistelidae — Пыльцееды
 Триба Alleculini Laporte, 1840
 Allecula Fabricius, 1801
 Hymenalia Mulsant, 1856
 Hymenorus Mulsant, 1852
 Prionychus Solier, 1835
 Триба Cteniopodini Solier, 1835 
 
 
 
 
 Триба Gonoderini Seidlitz, 1896
 Gonodera Mulsant, 1856
 Isomira Mulsant, 1856
 Pseudocistela Crotch, 1873
 Триба Mycetocharini Mulsant, 1856
 Gerandryus Rottenberg
 Mycetochara Berthold, 1827 Linnaeus, 1758
 
 Триба Omophlini Mulsant, 1856
 Cteniopus Solier, 1835
 
 Heliotaurus Mulsant, 1856
 Megischia Reitter
 Megischina Solier
 Omophlus Solier, 1835
 
 
 
 
 
 
 Podonta Mulsant, 1856
 
 
 Proctenius Reitter
 Steneryx Mulsant

Diaperinae 
 Diaperinae; иногда сюда включают в качестве триб Hypophlaeini и Myrmechixenini подсемейства Hypophlaeinae и Myrmechixeninae.
 
 
 Триба Crypticini
 Триба Diaperini
 
 
  = 
 
 
 
 Триба Gnathidini
 Триба Nilionini
 Триба Phaleriini
 Триба Trachyscelini
 Триба Hypophlaeini; или подсемейство Hypophlaeinae

Lagriinae 
 Lagriinae Latreille, 1825 (= Lagriidae)
 Adeliini Hope, 1840
 
 
 Belopini Reitter, 1917
 
 
 Chaerodini Doyen, Matthews & Lawrence, 1990
 Cossyphini Latreille, 1802
 Cossyphodini
 Goniaderini Lacordaire, 1859
 Laenini Seidlitz, 1896
 Lagriini Latreile, 1825
 
 
 Lupropini Ardoin, 1958
 Pycnocerini Lacordaire, 1859

Myrmechixeninae 
 Myrmechixeninae Jacquelin du Val, 1858 — маленькие, коричневые, стройные жуки, чем напоминают форму жуков семейства Corticariidae. Иногда их рассматривают в качестве трибы Myrmechixenini в составе Diaperinae
 Myrmechixenus Chevrolat, 1835
 Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835

Palorinae 
 Palorinae — или триба Palorini Matthews, 2003 (Tenebrioninae)
 Palorus

Phrenapatinae 
 Phrenapatinae Solier, 1834
 Clamoris

Pimeliinae 
 Pimeliinae Latreille, 1802
 
 
 Adesmiini
 
 Akidini
 
 
 Asidini
 
 
 Ceratanisini
 Cnemeplatiini
 Elenophorini
 Epitragini
 Erodiini
 Eurychorini
 Lacnogyini
 Pimeliini
 
 
 Platyopini
 
 
 Sepidiini
 Stenosini
 Tentyriini
 
 
 
 
 
 
 
  (степная)
 
 Zophosini

Stenochiinae 
 Stenochiinae Kirby, 1837 (= Coelometopinae Lacordaire, 1859)
 Cnodalonini Lacordaire, 1859 (=Coelometopini)
 Alobates Motschoulsky, 1872
 Apsida Lacordaire, 1859
 Cibdelis Mannerheim, 1843
 Coelocnemis Mannerheim, 1843
 Glyptotus Leconte, 1858
 Haplandrus Leconte, 1862
 Iphthiminus Spilman, 1973
 Merinus Leconte, 1862
 Morphostenophanes Pic, 1925
 Oenopion Champion, 1885
 Polopinus Casey, 1924
 Polypleurus Eschscholtz, 1831
 Xylopinus Leconte, 1862
 Stenochiini Kirby, 1837 (=Strongyliini)
 Agissopterus — Ainu — Allopezus — Anarmostodera — Asemogena — Asthenopoda — Azonoderus — Bionesus — Biroum — Eucrossoscelis — Eutherama — Hyboproctus — Pezomaia — Phaeostolus — Praeugena — Saitostrongylium — Simalura — Stenochinus — Strongylium

Tenebrioninae 
 Tenebrioninae Latreille, 1802
 Alphitobiini Reitter, 1917
 Amarygmini
 Blaptini Leach, 1815 (с 2021 года в статусе Blaptinae)
 
 
 
 
  (подвальный)
 
 
 
 
 Helopini
 Pedinini Eschscholtz, 1829
 
 
 Phylan gibbus (Fabricius, 1775)
 Opatrini Hope, 1840
 
 
 
 
 , чернотелка песчаная
 Crypticini Mulsant, 1854
 
 
 Pedinini Eschscholtz, 1829
 Pentaphyllini Mulsant, 1854
 Platynotini Koch, 1953
 Platyscelidini Lacordaire, 1859
 Bioramix Bates, 1879
 Microplatyscelis Kaszab, 1940
 Myatis Bates, 1879
 
 
 
 
 
 Platyscelis Latreille, 1818
 Somocoelia Kraatz, 1882
 Somocoeloplatys Skopin, 1968
 Trichomyatis Schuster, 1931
 Scaurini Billberg, 1820
 Triboliini Mulsant, 1854
 
 
 
 
 
 
  (=A.piceus Olivier)
  (=A. owatus Fabricius)
 Ulomini Blanchard, 1845
 
 
 Tenebrionini Latreille, 1802
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???

Литература 
 
 Bouchard, P.; Lawrence, J.F.; Davies, A.E.; Newton, A.F. 2005: Synoptic classification of the world Tenebrionidae (Insecta: Coleoptera) with a review of family-group names. // Annales zoologici (Warszawa), 55: 499—530. 
 

Чернотелки